Senador Cortes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador Cortes (ort), Minas Gerais, 
 Senador Cortes (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar